Deschamps ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Emmanuel Deschamps (1874–1940), kanadischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Montréal
 Antony Deschamps (1800–1869), französischer Dichter
 Bernard Deschamps (* 1944), französischer Eishockeytorwart
 Blanche Deschamps-Jéhin (1857–1923), französische Opernsängerin
 Chrétien Deschamps (1683–1747), französischer Dichter
 Claude Deschamps (1765–1843), französischer Ingenieur
 Darla Deschamps (* 1981), kanadische Skeletonpilotin
 Didier Deschamps (* 1968), französischer Fußballspieler und -trainer
 Émile Deschamps (1791–1871), französischer Dichter
 Eustache Deschamps (1345–1404), französischer Lyriker
 Fernand Deschamps (1868–1957), belgischer Intellektueller
 François-Louis Deschamps (1919–2004), französischer Sänger (Tenor)
 Frédéric Deschamps (* 1985), französischer Organist
 Gaston Deschamps (1861–1931), französischer Archäologe und Politiker
 Gérard-Joseph Deschamps (1929–2022), kanadischer Ordensgeistlicher, Bischof von Bereina
 Hubert Deschamps (1923–1998), französischer Schauspieler

 Jérôme Deschamps (* 1947), französischer Schauspieler, Regisseur und Dramatiker
 Johanne Deschamps (* 1959), kanadische Politikerin
 Julito Deschamps (1930–1985), dominikanischer Musiker und Sänger
 Léger Marie Deschamps (Dom Deschamps; 1716–1774), französischer Ordensgeistlicher und Philosoph

 Marie Deschamps (* 1952), kanadische Juristin
 Martin Deschamps (* 1970), kanadischer Rocksänger
 Nicolas Deschamps (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Noël Deschamps (1908–2005), australischer Diplomat
 Paul Deschamps (1888–1974), französischer Mediävist
 Yvon Deschamps (* 1935), kanadischer Autor und Humorist

Deschamps ist der Name folgender Unternehmen:

 Deschamps et Cie, französischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Dechamps